Brainville (Mancha)
Brainville (Meurthe-et-Moselle)

Desambiguações de topônimos